El Torneig de Dubai 2014, conegut oficialment com a Dubai Duty Free Tennis Championships 2014 és un esdeveniment tennístic sobre pista dura inclòs dins les sèries 500 del circuit ATP en categoria masculina i als Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 22 de febrer de 2014 per la categoria femenina i entre el 24 de febrer i l'1 de març en la masculina, ambdós en l'Aviation Club Tennis Centre de Dubai, Emirats Àrabs Units.

El tennista suís Roger Federer va guanyar el títol a Dubai per sisena ocasió (2003, 2004, 2005, 2007 i 2012) i va aconseguir el 78è títol de la seva carrera, establint-se en el tercer lloc del rànquing de més títols individuals i superant a John McEnroe. L'estatunidenca Venus Williams va tornar a guanyar un títol més d'un any després de l'últim, i quatre anys després de l'últim títol d'aquesta categoria. Williams va guanyar aquest torneig per tercera ocasió afegint als aconseguits els anys 2009 i 2010, les últimes vegades que l'havia disputat. De fet, en aquesta ocasió fou convidada al torneig, ja que no tenia suficient rànquing per entrar al quadre principal.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014